Europacupen i fotboll 1961/1962 vanns av Benfica, Portugal som i finalmatchen besegrade Real Madrid, Spanien med 5–3 i Amsterdam den 2 maj 1962. Real Madrid, slutsegrare de fem första säsongerna, var ånyo i final efter misslyckandet året innan men fick ge sig mot Benfica som nu tog sin andra raka titel.

Kvalspel

Första omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 1961/1962 på Uefas webbplats
 Europacupresultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 "1961/62: Benfica beat Real Madrid and win the European Cup!"

1961/1962
Fotbollssäsongen 1961/1962
1961 i Europa
1962 i Europa